Ostra se puede referir a:
Zoología
Ostrea, un género de moluscos bivalvos marinos.
Crassostrea gigas, la ostra del Pacífico, conocida también como ostrón del delta del Ebro, ostra fonda u ostrot.
el champiñón ostra, Pleurotus ostreatus, conocido también como gírgola.

Geografía
Ostra, localidad y comune italiana de la provincia de Ancona.
Ostra Vetere, localidad en la misma provincia.
Ostra antica, antigua ciudad romana en la comuna de Ostra Vetere.